Павел Архипович Загребе́льный (; 25 августа 1924, с. Солошино, Полтавская губерния, Украинская ССР, СССР — 3 февраля 2009, Киев, Украина) — советский и украинский писатель. Лауреат Государственной премии УССР имени Т. Г. Шевченко (1974), лауреат Государственной премии СССР (1980), Герой Украины (2004).

Биография 
Родился 25 августа 1924 года в селе Солошино (ныне Полтавская область, Украина).

Закончив десятилетку в 1941 году, семнадцатилетним добровольно пошел на фронт. Участвовал в обороне Киева. Его военное артиллерийское училище было брошено под Сумы останавливать танки Гудериана: прорвавшись аж из-под Рогачёва под Брянском, форсировав Березину и Десну, они шли к окружению Киевской группировки наших армий с северо-востока. Тяжело ранен был и семнадцатилетний курсант Загребельный. После лечения в Саратовском госпитале вернулся на передовую и снова был очень тяжело ранен в грудь. В бессознательном состоянии попал в плен. «Прошёл лагеря смерти», — лаконично сказано в справочнике Союза писателей Украины. Освобождённый из плена американцами, работал в 1945 году в советской военной миссии в Западной Германии.

В 1946—1951 годах учился на филологическом факультете Днепропетровского университета. Работал в областной газете, а с 1954 года, переехав в Киев, — в журнале «Вітчизна». В 1961—1963 годах редактировал газету «Літературна Україна». С 1964 года — ответственный секретарь правления СПУ, а впоследствии возглавил Союз писателей Украины. Член КПСС с 1960 года.

Умер от туберкулёза 3 февраля 2009 года.

Писательская деятельность 
Печататься начал в 1949 году. Первый сборник «Каховские рассказы» — (совместно с Ю. Пономаренко) вышел в 1953 году.

Опубликовал:
 рассказы «Степные цветы» (1955); «Новеллы морского побережья» (1958),
 повести «Марево» (1956), «Дума о бессмертном» (1957), романы «Европа 45» (1959), «Европа. Запад» (1961), «День для грядущего» (1964), «Шепот» (1966), «Добрый дьявол» (1967), «Диво» (1968), «С точки зрения вечности» (1970), «Переходим к любви» (1971), «Намыленная трава» (1974), «Разгон» (1978), «Львиное сердце», «Изгнание из рая» (1985), «Южный комфорт» (1986), «Гопак под виселицей».
 пьесу «Ухажёр» (пер. Е. Весенина с режиссёрскими примечаниями А. Эфроса), 1957.
 широкую известность приобрели исторические романы Загребельного. Временам Киевской Руси посвящены романы: «Диво» (1968), дилогия «Первомост» (1972) и «Смерть в Киеве» (1973), «Евпраксия» (1975); эпоху войны запорожских казаков против Польши в XVII веке, а также личность Богдана Хмельницкого описывает роман «Я, Богдан» (1983). Однако наибольшую известность и популярность среди читателей завоевал роман «Роксолана» (1980), рассказывающий о судьбе Хюррем Султан, невольницы из Рутении, ставшей законной супругой османского султана Сулеймана Великолепного.

Семья 
 отец — Архип Панасович (1894—1974).
 мать — Варвара Кирилловна (1895—1930).
 жена — Щербань Элла Михайловна (р. 1929—2022), дочь советского партийного деятеля Михаила Фёдоровича Щербаня.
 дети — дочь Марина (р. 1952), сын Михаил (р. 1957).

Награды 
 два ордена «Знак Почёта» (24.11.1960; 2.7.1971).
 два ордена Трудового Красного Знамени (28.10.1967; 24.8.1984).
 орден Дружбы народов (23.8.1974).
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1974) — за романы «Первомост» (1972) и «Смерть в Киеве».
 Государственная премия СССР (1980) — за роман «Разгон» (1976).
 орден Октябрьской Революции (7.8.1981).
 орден Отечественной войны II степени (11.3.1985).
 орден Богдана Хмельницкого III степени (Украина).
 орден князя Ярослава Мудрого V степени (Украина; август 1999).
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (август 2004).
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 25 августа 2004 — за самоотверженное служение Украине, многолетнюю плодотворную деятельность на ниве литературы, выдающийся личный вклад в обогащение национальной духовной сокровищницы, утверждение гуманистических идеалов).

Память 
21 августа 2014 года в Киеве в честь 90-летия писателя, на доме где проживал Павел Архипович, была установлена памятная доска.

Сочинения

Примечания

Литература

Ссылки 
 Загребельний Павло Архипович.
 Биография на сайте piplz.ru 
 Загребельный корил дончан за любвеобильность.
 Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ: «Политика напоминает мне вялотекущую шизофрению». 
 «Роксолана» на русском.

Писатели-соцреалисты
Украинские писатели
Выпускники Днепровского национального университета
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Умершие от туберкулёза
Похороненные на Байковом кладбище
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Авторы исторических романов
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Главные редакторы газеты «Литературная Украина»